Далибор Багарич (; ) — хорватский профессиональный баскетболист немецкого происхождения. Играл на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2000 года под 21-м номером клубом «Чикаго Буллз», за который играл с 2001 по 2003.

Клубная карьера 
За хорватский клуб «Бенстон» Багарич набирал в среднем за игру 18.3 очков и 10.4 подборов. В 2000 году под 24-м номером был выбран клубом «Чикаго Буллз». В среднем за игру в составе «быков» Багарич набирал 2.6 очков и 2.5 подбора.

В Европу он вернулся в 2003 году после того, как греческий клуб «Олимпиакос» выкупил его контракт. В следующем году он перешёл в «Фортитудо» из Болоньи. Летом 2006 стал игроком «Жироны». В сентябре 2007 года вернулся в «Фортитудо», подписав с клубом годичный контракт. В ноябре 2010 стал игроком греческого клуба «Марусси». В начале сезона 2011/12 подписал контракт с «Вальядолидом», но в конце ноября покинул команду и вернулся в Хорватию, где вошёл в состав «Цедевиты». В сентябре 2012 года подписал месячный контракт с «Аль-Рияди». В декабре стал игроком другого ливанского клуба - «Амшит». С 2013 по 2014 года играл за тунисский «Этуаль дю Сахель», хорватский «Забок» и ливийский «Аль-Ахли». В 2014 году подписал контракт с немецким клубом «Брозе Бамберг», а 2 декабря продлили контракт

Карьера в сборной 
В составе юношеской сборной Хорватии Багарич выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате Европы в 1996 году.

Он также выступал национальную сборную Хорватии по баскетболу. Был в составах на чемпионатах Европы в 2003 в Швеции и в 2005 в Сербии и Черногории.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте ACB.com
Профиль на сайте Eurobasket.com
Профиль на сайте FIBA.com

Баскетболисты Хорватии
Баскетболисты Германии
Центровые
Игроки БК «Фурнир»
Игроки БК «Цибона»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Марусси»
Игроки БК «Вальядолид»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Забок»
Игроки БК «Этуаль дю Сахель»
Игроки БК «Брозе»